Фавре — фамилия. Известные носители:
 Фавре, Люсьен
 Фавре, Патрик